Татьяна Кузовлева:
 Кузовлева, Татьяна Витальевна (род. 1939) — русский поэт, переводчик, публицист.
 Кузовлева, Татьяна Евгеньевна (род. 1952) — советский и российский балетовед, историк балета.